Дом главного почтамта — памятник архитектуры местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается главный почтамт.

В ночь с 29 на 30 марта 2022 года здание было повторно повреждено в ходе Вторжения России на Украину — район Центрального рынка был обстрелян российскими военными миномётами 120-мм калибра. Кроме того было частично повреждено ранее вследствие авиаудара по гостинице «Украина».

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 09.02.1996 № 91 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 78-Чг.

Здание имеет собственную «территорию памятника» и расположено в «комплексной охранной зоне памятников исторического центра города», согласно правилам застройки и использования территории. На здании не установлена информационная доска.

Описание 
Вместе с другими зданиями образовывает архитектурный ансамбль площади Героев Небесной Сотни (Ленина).

На Николаевской улице был построен 2-этажный дом почтамта и телефонной станции. Здание было разрушено во время Великой Отечественной войны.

В 1956 году было построено новое здание для главного почтамта. Кирпичный, 3-этажный, с асимметричным фасадом, Г-образный в плане дом. Ось симметрии главного фасада акцентирована шестью колоннами, которые завершают аттикой, где расположен барельеф — герб Украины с флагами. Фасад украшен пилястрами.

Сейчас в здании размещается главный почтамт, а также ряд других учреждений.

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 650 ПОШТА

Памятники архитектуры Чернигова
Чернигов
Здания и сооружения, построенные в 1952 году на Украине